Ла-Ринконада-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 13,06 км². Население — 142 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Покровителем города считается Сантияго Апостоль, 25 де хулио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки